

Codici 
 AUI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aua (Papua Nuova Guinea)

Sigle 
 Amiga User International – rivista mensile dedicata ai computer Amiga
 Associated Universities, Inc. – la società che gestisce il National Radio Astronomy Observatory (NRAO)
 Attachment Unit Interface –  connettore a 15 pin

Altro 
 Lingua aUI – lingua artificiale